Amaranthus gangeticus  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Amaranthus gangeticus descrita por L. es el Amaranthus tricolor de L.
Amaranthus gangeticus descrita por Wall. es el Amaranthus blitum de L.

Referencias